Libor Kozák,  à Opava, est un footballeur international tchèque qui joue au poste d'attaquant au Puskás Akadémia FC.

Carrière

Aston Villa 
Le , Libor Kozák signe à Aston Villa. Il marque son premier but avec le club anglais trois semaines plus tard face à Norwich City (1-0).

Statistiques

Palmarès

Distinction personnelle 
 Meilleur buteur de la Ligue Europa en 2013 (8 buts).

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international tchèque
Joueur du Brescia Calcio
Joueur de la Lazio Rome
Joueur de l'Aston Villa FC
Joueur du SSC Bari
Joueur de l'AS Livourne Calcio
Joueur du Slovan Liberec
Joueur de l'AC Sparta Prague
Joueur du Puskás Akadémia FC
Naissance en mai 1989
Naissance à Opava (Tchéquie)
Naissance en Tchécoslovaquie